Arna (insecte), denominació no taxonòmica per a diversos insectes
 Arna (gènere), gènere de lepidòpters de la família Lymantriidae
 Arna, habitatge natural de les abelles, també anomenat rusc.
 Arna, antic districte armeni, vegeu Salmas.
 Arna o caspa, descamació de la pell del cap 
 Arna (Noruega)
 Arna (Grècia)
 Riu Arna, Índia